Серге́й Аза́ров:
 
 Азаров, Сергей Семёнович (1915—1943) — гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.